Ладынин — фамилия:

 Ладынин, Андрей Иванович (1938—2011) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Ладынин, Иван Андреевич (род. 1972) — российский египтолог и антиковед, доктор исторических наук.
 Ладынина, Марина Алексеевна (1908—2003) — советская и российская актриса; народная артистка СССР.

См. также 
 Латынин
 Латынина
 Ладанин